Mustafić est un patronyme bosniaque composé du prénom Mustafa et du suffixe patronymique slave -vić (« fils de Mustafa »).

Il est porté notamment par :
 Fahrudin Mustafić (né en 1981), joueur de football serbe ;
 , homme politique bosnien ;
  (né en 1981), joueur de handball bosnien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaquefrance